Миксистлан де ла Реформа има више значења:

 Општина Миксистлан де ла Реформа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Миксистлан де ла Реформа (Миксистлан де ла Реформа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику